Stala oder Štāla ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Stala (* 1966), polnischer Theologe, Philosoph und Hochschullehrer
 Karlīne Štāla (* 1986), lettische Automobilrennfahrerin
 Marian Stala (* 1952), polnischer Literaturhistoriker und Literaturkritiker

StaLA ist
 die Abkürzung für Statistisches Landesamt, Behörde auf Ebene der deutschen Bundesländer

Siehe auch:
 Stalla

Abkürzung